Хювяринен () — финская фамилия. Известные носители:
 Хювяринен, Антти (1932—2000) — финский прыгун с трамплина.
 Хювяринен, Микко (1899—1973) — финский гимнаст.
 Хювяринен, Ээро Юхо (1890—1973) — финский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1912 года.
Хювяринен, Пертту (род. 1991) — финский лыжник, 3-х кратный бронзовый призёр юношеского чемпионата мира 2011 года.